

Люблинець — селище міського типу в Україні, центр Люблинецької селищної територіальної громади Ковельського району Волинської області.

Новий Люблинець
 Старий Люблинець